Ivo (voornaam), een jongensnaam
 Ivo (televisieprogramma), een voormalig Nederlands televisieprogramma van Ivo Niehe op Talpa
 Individueel Voortgezet Onderwijs, eerst als IVO-stichting in 1938 opgericht door Cornelis Boeke
 IVO Velden, een voetbalclub uit Velden
 Instituut voor onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving, waarin verschillende Nederlandse universiteiten samenwerken
 Info- en adviescentrum voor Vorming en Opleiding, een project met steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Europese Gemeenschap
 Instituut voor Veeteeltkundig onderzoek
 IVO-wissel, een soort wissel op spoorwegen